Der er flere personer ved navn Hans Nielsen:

Politikere 
 Hans Nielsen (politiker, 1802-1887) – medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling (Hans Christian Nielsen)
 Hans Nielsen (politiker, 1817-1893) – folketingsmand
 Hans Nielsen (politiker, 1823-1905) – folketingsmand
 Hans Nielsen (politiker, 1859-1937) – folketings- og landstingsmand
 Hans Nielsen (Socialdemokratiet) (1869-1939) – dansk hypotekbankdirektør, redaktør og politiker, folketingsmand for Socialdemokratiet
 Hans Nielsen (borgmester) (1896-1989) – dansk værkmester og borgmester i Albertslund Kommune

Andre 
 Hans Nielsen (speedway) (født 1959) – dansk speedwaykører
 Hans Nielsen (bokser) (1899-1967) – dansk OL-vinder i boksning
 Hans Nielsen (komponist) – dansk komponist i renæssancen
 Hans Nielsen (kreditforeningsdirektør) (1842-1916) – dansk kreditforeningsdirektør og etatsråd
 Hans Nielsen (bankdirektør) (1881-1950) – dansk bankdirektør
 Hans Nielsen (maskinfabrikant) (1883-1975) – dansk maskinfabrikant og direktør
 Hans Nielsen (redaktør) (1891-1978) – dansk redaktør
 Hans Nielsen (kommunaldirektør) (1903-1989) – dansk kommunaldirektør (Hans Andersen Nielsen)
 Hans Nielsen (modstandsmand) (1919-1943) – dansk modstandsmand
 Hans Nielsen (arkitekt) (1923-1988) – dansk chefarkitekt
 Hans Pilgaard Nielsen – dansk journalist og fjernsynsvært

Se også:
 Hans Nielsen Hauge – norsk vækkelsesprædikant
 Hans Nielsen Johnsrud – norsk cellist